Alento – fiume dell'Abruzzo
 Alento – fiume della Campania